Pullen bezeichnet

 ein Synonym des Verbes Rudern
 im Pferdesport das starke und sich gegen die Trense lehnendes Vorwärtsdrängen eines Pferdes (siehe Pullerriemen, Pullrolle)

Pullen ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Pullen (* 1974), deutsche Theaterregisseurin
 Clive Pullen (* 1994), jamaikanischer Weitspringer
 Don Pullen (1941–1995), amerikanischer Jazzpianist
 Melanie Clark Pullen (1975–2022), irische Schauspielerin
 Mieke Pullen (1957–2003), niederländische Marathonläuferin
 Robert Pullen († 1146), englischer Kardinal
 Sidney Pullen (1895–1950), brasilianischer Fußballspieler
 Wayne Pullen (* 1945), kanadischer Bogenschütze

Sonstiges:
 Pullen Island, Insel vor der Black-Küste des Palmerlands, Antarktika

Siehe auch:
 Pulle
 Püllen